YDI steht für:
 Youth Development Index, internationaler Index zur Entwicklung Jugendlicher in 183 Ländern der Erde
 Davis Inlet Aerodrome (IATA-Code), Flugfeld von Davis Inlet, Neufundland und Labrador, Kanada

Siehe auch:
 IDI
 Idy

Abkürzung